Closeburn ist der Name folgender Ortschaften:

 Closeburn (Dumfries and Galloway), Schottland
 Closeburn (Neuseeland)
 Closeburn (Queensland), Australien